Чемпіонат УРСР серед колективів фізичної культури 1969 проходив у 6 зонах, участь брали 26 клубів.

Зональний турнір

1 зона 
Підсумкова таблиця

2 зона 
Підсумкова таблиця

3 зона 
Підсумкова таблиця

4 зона 
Підсумкова таблиця

5 зона 
Підсумкова таблиця

6 зона 
Підсумкова таблиця

Фінальний турнір КФК

Посилання 
 1 зона 
 2 зона
 3 зона 
 4 зона 
 5 зона 
 6 зона 
 Фінальний турнір КФК

69
УРСР
1969 в українському спорті